CFT est un sigle qui peut désigner :
 Commandement des forces terrestres, une composante de l'armée de terre française ;
 Confédération française du travail, un syndicat français disparu ;
 Cross File Transfer, un logiciel de transfert de fichiers ;
 Compagnie fluviale de transport, un transport fluvial industriel, basé au Havre, actif sur l'ensemble du réseau fluvial français et principalement sur le bassin de la Seine ;
  (en français, réservoir conforme) ;
 Compagnie française de télévision ;
 Conformal Field Theory (en français, théorie conforme des champs), une théorie quantique des champs invariante par transformation conforme.

CFT est un code qui peut désigner :
 , AZ, États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.
Code IATA des aéroports